Carmona (Cavite), een gemeente in de Filipijnse provincie Cavite
Carmona (Costa Rica), een plaats in Costa Rica
Carmona (Sevilla), een gemeente in de Spaanse provincie Sevilla
Taifa Carmona, een voormalig emiraat in Al-Andalus (Spanje)
Carmona (ruwbladigenfamilie), een soort binnen de ruwbladigenfamilie

Personen
António Óscar Carmona, een Portugees militair en politicus
Carlos Carmona, Chileens voetballer 
Salvador Carmona, een Mexicaans voetballer